Hlor azid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 77,473 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Једињења хлора‎ 
Азиди
Експлозивне хемикалије